Invasion vom Mars ist der Titel

 eines Science-Fiction-Films von William Cameron Menzies, siehe Invasion vom Mars (1953)
 eines Science-Fiction-Films von Tobe Hooper, siehe Invasion vom Mars (1986)